Gobrya är ett släkte av tvåvingar. Gobrya ingår i familjen Gobryidae. 

Gobrya är enda släktet i familjen Gobryidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Gobrya